Osoby o tym nazwisku:
 Alfonso Cabezas Aristizábal – rzymskokatolicki duchowny
 Ignacio José Gómez Aristizábal – rzymskokatolicki duchowny
 Rodrigo Escobar Aristizábal – rzymskokatolicki duchowny
 Víctor Aristizábal – kolumbijski piłkarz